«Славянские танцы» — название нескольких произведений искусства:
 «Славянские танцы» (1878, 1886) —  сборник народной танцевальной музыки в обработке Антонина Дворжака.
 «Славянские танцы» (2007) — альбом группы «Моральный кодекс».